La vie est ailleurs est le titre de diverses œuvres :

La vie est ailleurs, roman de Milan Kundera paru en 1971.
La vie est ailleurs, chanson de Cœur de pirate.